Islwyn bezeichnet:

 Islwyn (District), einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Islwyn (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Islwyn (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales